Dreamgirls – musical sceniczny z 1981 roku
 Dreamgirls – film muzyczny z 2006 roku, adaptacja musicalu